Geiger bezeichnet:
 einen Musiker, siehe Geiger (Musiker)
 einen Familiennamen, siehe Geiger (Familienname), dort zu den Namensträgern
 einen Asteroiden, siehe (14413) Geiger
 einen Mondkrater, siehe Geiger (Mondkrater)
 die Geiger Unternehmensgruppe, Oberstdorf
 die H. Geiger Stein- und Schotterwerke, Kinding
 Hotel Geiger, ein Hotel im Berchtesgadener Land
 Der Hofrat Geiger, einen Film
 Abraham-Geiger-Kolleg, Rabbinerseminar in Potsdam

Geografische Objekte:
 Geiger (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Geiger (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Geiger (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Geiger (Alabama), eine Stadt in den USA
 Großer Geiger, Berg in den Ostalpen

Siehe auch:
 Geiger-Halbinsel
 Klaus der Geiger (* 1940), deutscher Liedermacher
 Geyger
 Gaigher